Élie-Abel Carrière (1818-1896) – botanico francese
 Éric Carrière (1973) – ex calciatore francese
 Eugène Carrière (1849-1906) – pittore francese
 Jean-Claude Carrière (1931-2021) – sceneggiatore cinematografico e televisivo francese
 Mareike Carrière (1954-2014) – attrice tedesca
 Mathieu Carrière (1950) – attore tedesco
 Paul-Louis Carrière (1908-2008) – vescovo cattolico francese

Pagine correlate
 Carrier
 Carrieri